Allen & Ginter – azienda statunitense dell'industria del tabacco
 Hermann Ginter – prete cattolico tedesco, storico dell'arte e restauratore
 Matthias Ginter – calciatore tedesco
 Zygmunt Ginter – giocatore polacco di hockey su ghiaccio